Rossillon est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Rossillon, une commune française située dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 des familles nobles dont :
Rossillon/Roussillon (de), famille noble du Dauphiné ;
 Rossillon (de) famille noble du Gex/Genevois ;
 Rossillon (de), famille noble française, installée dans les provinces baltes.

 Philippe Rossillon (1931-1997) est un  haut fonctionnaire français.
 Marius Rossillon (1867-1946) est un peintre et dessinateur humoristique français connu sous le pseudonyme d’« O’Galop ».